Де́цима — многозначный термин:
 Музыкальный интервал: Децима
 Поэтическая строфа: Децима
 Одна из богинь Судьбы: Децима